Haubner névvel a következő cikkek találhatók:
Személyek
Haubner Máté, (1794–1880) evangélikus szuperintendens
Ursula Haubner, (1945– ) osztrák politikus